Карловице могу бити:

 Карловице (Брунтал), насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Карловице (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Карловице (Семили), насељено мјесто у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република